Mirtis d'Argos, polític argiu
 Mirtis (poetessa) poetessa lírica grega